

Nom de famille 

 Catharine Beecher (1800–1878), enseignante et essayiste américaine ;
 Edmund Beecher Wilson (1856-1939), zoologiste américain ;
 Harriet Beecher Stowe (1811-1896), femmes de lettres américaine, sœur de Catharine ;
 Henry Ward Beecher (1813-1887), pasteur américain, frère de Catharine et Hariet, qui a donné son nom aux « bibles » de Beecher ;
 Janet Beecher (1884-1955), actrice américaine ;
 Lyman Beecher (1775-1863), pasteur protestant américain, père de Catharine, Harriet et Henry Beecher ;

Personnage fictif 
 Tobias Beecher, personnage fictif de la série télévisée Oz, interprété par Lee Tergesen.

Toponyme 

 Beecher, village situé au centre du comté de Will,  dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Beecher City, village du comté d'Effingham dans l'Illinois, aux États-Unis.

Patronyme anglais